Ассоциация боксёрских писателей Америки (, сокр. BWAA) — это ассоциация, созданная в 1926 году как Ассоциация писателей о боксе Большого Нью-Йорка. Создана с целью способствовать высочайшим профессиональным и этическим стандартам в журналистике бокса.

Ежегодно BWAA вручает награды в сфере бокса (боксёр года, бой года и т. д.).

Шугар Рэй Робинсон Эворд (Боксёр года) 
Изначально награда была известна как Эдвард Джей Нил Трофи. Эдвард Джей Нил — спортивный обозреватель и военный корреспондент. Первоначальная цель трофея заключалась в том, чтобы отметить человека, который больше всего сделал для бокса в предыдущем году. Со временем, по решению BWAA, награда доставалась строго лучшему боксёру года.

В 2009 году переименована в честь боксёра Шугара Рэя Робинсона.

Джо Луис Эворд (Боксёр десятилетия) 
Названа в честь боксёра Джо Луиса.

Кристи Мартин Эворд (Женщина-боксёр года) 
Названа в честь боксёра .

Мухаммед Али — Джо Фрейзер Эворд (Бой года) 
Ранее известна как Гарри Марксон Эворд. Гарри Марксон — промоутер и публицист.

В 2009 году переименована в честь Мухаммеда Али и Джо Фрейзера и их знаменитому противостоянию в три боя.

Эдди Фатч Эворд (Тренер года) 
Названа в честь тренера .

Кас Д’Амато Эворд (Менеджер года) 
Ранее известна как Эл Бак Эворд. Эл Бак — спортивный обозреватель.

В 2009 году переименована в честь тренера и менеджера Каса Д’Амато.

Марвин Кон Эворд

Нэт Фляйшер Эворд (Мастерство в боксёрской журналистике) 
Названа в честь боксёрского писателя .

Эй Джей Либлинг Эворд (Выдающееся боксёрское сочинение) 
Названа в честь журналиста .

Сэм Тауб Эворд 
Присуждается за выдающиеся достижения в области телерадиовещательной журналистики. Названа в честь журналиста .

Барни Наглер Эворд 
Присуждается за выслугу.

Джеймс Фарли Эворд 
Названа в честь политика Джеймса Алоизиуса Фарли. Вручается за честность и порядочность.

Джон Маккейн — Билл Кроуфорд Эворд 
Вручается за мужество.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ассоциация боксёрских писателей Америки в Encyclopædia Britannica

Организации, основанные в 1926 году
Спортивная журналистика
Журналистские организации
Бокс в США